San Alfonso kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 San Alfonso, Puebla, ort, Aquixtla, 
 San Alfonso, Veracruz, ort, Coatepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar